Открытый чемпионат Антальи по теннису 2019 (англ. "2019 Antalya Open") - ежегодный мужской профессиональный теннисный турнир, проходящий в Анталье (Турция) на травяных кортах. Турнир относится к категории ATP 250, с основной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар, при призовом фонде около 426 тысяч евро. В текущем году турнир проходил с 23 по 29 июня 2019 года.

Общая информация 
Чемпионы 2019 года

Рейтинговые очки

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 17 июня 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Алтуг Челикбилек
  Джем Йыкель
  Эрги Кыркын

2. Теннисист, имеющий защищённый рейтинг 
  Йозеф Ковалик 
  Янко Типсаревич

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Виктор Троицки
  Стив Дарсис
  Кевин Кравиц
  Джейси Арагон

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт

Анталья
Теннис
Июнь 2019 года